Фрисландия (в зависимости от языка в некоторых странах именуется, как Фризия) — наименование ряда территорий на побережье Северного моря, основным населением которых является (или исторически являлся) народ фризов, по которому и названы данные регионы:

 Фрисландия (историческая область)
 Сеньория Фрисландия — государство, а впоследствии одна из Семнадцати провинций в составе Исторических Нидерландов.
 Фрисландия (Германия)
 Фрисландия (Нидерланды)

Существует понятие Фрисланд, обозначающее по-русски остров-призрак, появлявшийся на картах Северной Атлантики с 1560-х по 1660-е годы, в том числе на карте Никколо Дзено, и имевший на некоторых языках наименование Frislandia.

С 500-х гг. по 734 г. существовало королевство Фризия () — на территории современных Нидерландов и северной Германии.

На территории вышеуказанной исторической области имеется также целый ряд субрегионов и субъектов, в название которых входят наименования Фрисландия (Фризия):
 Восточная Фрисландия (Восточная Фризия) — регион в федеральной земле Нижняя Саксония Федеративной Республики Германия.
 Северная Фрисландия (Северная Фризия) — муниципальный район в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия.
 Юго-Западная Фрисландия (Юго-Западная Фризия) — муниципальная община в провинции Фрисландия Королевства Нидерландов.
  — историческая и культурная область на территории провинции Северная Голландия Королевства Нидерландов.